Diese Listen sind Teil der Liste der Weltmeister im Rudern. Sie enthalten die Nationenwertungen bzw. den Medaillenspiegel der Ruder-Weltmeisterschaften seit der ersten Austragung sowie verschiedene Untergliederungen. Die Listen sind auf dem Stand 1962 bis 2016, umfasst also alle 46 Austragungen der Welttitelkämpfe im Rudersport.

Allgemeine Anmerkungen 
Nach den Regularien des Weltruderverbandes (FISA) ist bei Ruder-Weltmeisterschaften eine Mannschaft je Wettbewerb und Mitgliedsverband startberechtigt. Diese Übersicht ist daher – ähnlich wie beim Weltruderverband selbst, dessen Übersicht leider an einigen Stellen fehlerhaft ist – anhand der meldenden Verbände orientiert. Eine Summation verschiedener Nationen erfolgt daher nicht, wenn diese zu konkurrierenden Nationen voneinander separiert oder aus verschiedenen vormals konkurrierenden Nationen miteinander vereinigt wurden. Insbesondere ergeben sich folgende Sondersituationen:
 Die bereits separierten Verbände West- und Ost-Deutschlands durften bei den Weltmeisterschaften 1962 seitens der FISA lediglich eine gemeinsame Mannschaft zu den damals sieben Wettbewerben melden. Auch wenn sämtliche sechs Medaillengewinne auf das Konto westdeutscher Mannschaften gingen und der einzige ostdeutsche Starter leer ausging, werden die Medaillen in diesem Medaillenspiegel der gesamtdeutschen Mannschaft („Deutschland“) zugeordnet. Von 1966 bis 1990 traten zwei deutsche Verbände separat an, seit 1991 die Mannschaft des vereinigten Deutschland. Insbesondere die Situation im Jahr 1990 ist gesondert zu betrachten. Obwohl die Weltmeisterschaften nach der Wiedervereinigung ausgetragen wurden, durften beide Verbände eine eigene Mannschaft melden. Die errungenen Medaillen der damals schon ehemaligen DDR werden in dieser Liste der DDR zugerechnet, so wie der Weltruderverband das ebenfalls tut. Die westdeutschen Medaillen aus 1990 gehen auf das Konto Westdeutschlands.
 Die Sowjetunion trat von 1962 bis 1991 an. Ab 1992 starteten die nachfolgenden Staaten separat, von denen bisher Belarus, die Ukraine, Russland, Litauen und Estland Medaillengewinne verbuchen konnten (Stand: 2016).
 Jugoslawien trat bis 1991 in alter Form (SFR) an. Nach dem Zerfall beginnend ab 1993 traten die Bundesrepublik Jugoslawien (ab 2003 gebietsgleich als Serbien und Montenegro) und die weiteren Nachfolgestaaten separat an, von ihnen konnten bisher neben der BR Jugoslawien auch Kroatien und Slowenien Medaillengewinne verbuchen konnten (Stand: 2016). Nach der Unabhängigkeit Montenegros tritt Serbien seit 2006 allein an. 1992 trat keine Mannschaft aus dem Gebiet der ehemaligen SFR Jugoslawien an, und an dieser Stelle ist unklar wie im Falle eines Startes gemeldet worden wäre.
 Die Tschechoslowakei trat bis 1992 an, seit 1993 sind Tschechien und die Slowakei separat am Start.
 Die Briten treten beim Weltruderverband formell als Großbritannien bestehend aus Wales, Schottland und England an, wobei der englische Verband British Rowing die Meldung übernimmt. Die zum Vereinigten Königreich ebenfalls zugehörigen Nordiren besitzen üblicherweise zusätzlich die irische Staatsbürgerschaft und können wahlweise im britischen Team oder im irischen Team mitrudern.

Alle Tabellen sind untergliedert in folgende Spalten:
 Platz: Reihenfolge der Länder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
 Land: Name des Landes. In einzelnen Fällen sind auch die jeweiligen Vorgängerstaaten inbegriffen.
 Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
 Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
 Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
 Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Die Sortierung erfolgt wie beim Weltruderverband absteigend nach Anzahl der Goldmedaillen, bei Gleichstand zusätzlich absteigend nach Anzahl der Silbermedaillen und bei weiterem Gleichstand zusätzlich absteigend nach Anzahl der Bronzemedaillen. In Klammern ist angegeben, in welchem Zeitraum eine Nation grundsätzlich an den Weltmeisterschaften teilnehmen konnte. Über tatsächliche Teilnahmen sind an dieser Stelle indes keine vollständigen Daten bekannt. Falls kein Zeitraum angegeben ist, war die Nation bei jeder Austragung teilnahmeberechtigt.

Männer- und Frauenklassen 
 Umfang: alle Weltmeisterschaftswettbewerbe in Frauen- und Männerklassen; keine Para-Klassen.
 Insgesamt wurden von 1962 bis 2019 bei 49 Austragungen der Weltmeisterschaften 844 Wettbewerbe abgehalten, was auch der Gesamtzahl der Goldmedaillen entspricht. Die Zahl der Silbermedaillen ist um zwei erhöht (846), da sie zweimal aufgrund von Zeitgleichheit doppelt vergeben wurde (1986 im LW2x und 1993 im LM4x). Die Zahl der Bronzemedaillen ist deshalb um zwei verringert (841). Das Wegfallen einer Bronzemedaille durch nur zwei gemeldete Mannschaften (2005 im LM8+) wird durch eine Zeitgleichheits-bedingt doppelt vergebene Bronzemedaille (2007 im LW2x) kompensiert. Die Gesamtzahl aller vergebenen Medaillen beträgt entsprechend 2531.
 Durch Disqualifikationen erfolgte Neuklassifikationen sind nach aktuellem Kenntnisstand bereits enthalten.
 Die Demo-Wettbewerbe in vier Leichtgewichts-Bootsklassen der Frauen im Rahmen der Weltmeisterschaften 1984 werden nicht mitgezählt.
Stand: 6. September 2019

Nach Geschlecht

Frauen 
Stand: 1974–2016. Vor 1974 wurden keine Wettbewerbe für Frauen ausgetragen.

Männer

Nach Gewichtsklasse

Offene Gewichtsklasse

Leichtgewichte 
Stand: 1974–2016. Vor 1974 wurden keine Wettbewerbe für Leichtgewichtsruderer ausgetragen.

Nach Status 
Bei den Ruder-Weltmeisterschaften werden sogenannte olympische Bootsklassen, in denen auch bei den Olympischen Sommerspielen gerudert wird, und sogenannte nicht-olympische Bootklassen unterschieden, die eben lediglich bei Ruder-Weltmeisterschaften im Programm enthalten sind. Da erstere typischerweise stärker besetzt werden und höher angesehen sind, ist eine Unterscheidung im Medaillenspiegel durchaus sinnvoll. Auch ist die finanzielle Förderung der Athleten in den olympischen Bootsklassen oftmals deutlich höher als in den nicht-olympischen Klassen.

Durch die Änderungen des olympischen Programmes ist auch der Status als olympische Bootsklasse mit der Zeit Änderungen unterworfen gewesen, die in der folgenden Tabelle dokumentiert sind. In dieser Aufstellung werden solche Bootsklassen als olympische Bootsklasse gewertet, die bei den jeweils auf Weltmeisterschaften folgenden Olympischen Sommerspielen ausgetragen wurden. Da sich die Aktivitäten im internationalen Rudersport stark an den Olympischen Sommerspielen orientieren, folgt diese Praxis den tatsächlichen Gegebenheiten am besten.

Es ist zu beachten, dass die olympischen Bootsklassen im Jahr der Olympischen Sommerspiele nicht bei den Ruder-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Nicht-olympische Bootsklassen gibt es seit 1974.

Olympische Bootsklassen

Nicht-olympische Bootsklassen

Pararudern 
 Stand: 2002–2016. Vor 2002 wurden keine Paraklassen ausgerudert.
 Insgesamt wurden von 2002 bis 2016 bei 12 Weltmeisterschaften mit Paraklassen 48 Wettbewerbe ausgeschrieben. Da in einem Falle kein Wettbewerb zustande kam, weil nur eine Mannschaft gemeldet hatte (2015 im TAMix2x), beträgt die Gesamtzahl der Medaillen 47. Die Bronzemedaille wurde außerdem mangels Meldungen zweimal nicht vergeben (2003 im TAMix2x und 2009 im LTAIDMix4+), weshalb insgesamt nur 45 Bronzemedaillen gezählt werden können. Die Gesamtzahl der Medaillen in diesem Medaillenspiegel beträgt somit 139.

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank des Weltruderverbandes
 Historie Rudern auf der Website www.sport-komplett.de
 Wettkampfresultate in der Datenbank des Institutes für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig unter www.iat.uni-leipzig.de

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaften
Ruder-Weltmeisterschaften